У́лица Вило́нова (бывшие названия Укра́инская, Экскава́торная) — улица в жилом районе «Пионерский» Кировского административного района Екатеринбурга.

Происхождение и история названий 
До переименования состояла из двух разных улиц: Украинской (часть улицы к западу от седьмой горбольницы) и Экскаваторной (к востоку). Объединение двух улиц в одну с переименованием в улицу Вилонова в честь Никифора Ефремовича Вилонова (Михаила Заводского) (1883—1910) — одного из создателей Уральской организации РСДРП и члена Уралобкома РСДРП с 1904 года, произошло между 1980 и 1988 годами. Нумерация домов, ранее находившихся на улице Экскаваторной, была изменена.

Расположение и благоустройство 
Улица Вилонова идёт с северо-северо-запада на восток-юго-восток параллельно улице Сулимова. Начинается у Основинского парка и заканчивается переходом в улицу Раевского. Протяжённость улицы составляет около 1600 метров. Ширина проезжей части — около 7 м (по одной полосе в обе стороны). На протяжении улицы имеются два светофора и три нерегулируемых пешеходных перехода.

Пересекается с улицей Учителей и улицей Данилы Зверева. Справа на улицу выходят улицы Чекистов и Боровая.

История 
Возникновение улицы связано с формированием и последующим развитием посёлка «Новый» (современный Пионерский жилой район) в середине 1920-х годов. Впервые улица (под названием Украинская) появляется на плане Свердловска 1947 года как застроенная по чётной стороне на участке от улицы Учителей до улицы Менжинского.

Позднее произошло слияние Украинской улицы с улицей Экскаваторной .

Здания и сооружения 
Застройка улицы Вилонова отличается неоднородностью и сочетанием как современного многоэтажного жилого строительства, так и зданиями 50-70-х годов, частным сектором, старыми административными малоэтажными зданиями и современными хозяйственными корпусами промышленного назначения.

Внимание! Этот раздел содержит информацию по состоянию на 2016 год

По нечётной стороне
 № 3-7 — комплекс из шести 2-х этажных кирпичных жилых домов 1957 года постройки от Основинского парка до улицы Учителей;
 № 9-31 — частный сектор от улицы Учителей до больницы № 7;
 № 33 и другие корпуса — Центральная городская больница № 7 и несколько 2-3-х этажных административных зданий с офисами;
 № 35 — проходная комбината мясной гастрономии «Хороший вкус» (одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области);
 № 41-45 с корпусами — комплекс из семи 2-х и 3-х этажных административных зданий с офисами от Боровой до Данилы Зверева;
 за улицей Данилы Зверева по нечетной стороне расположен 5-этажный жилой дом (№ 47, 1970 года постройки) и детский сад № 459 (дом № 49);

По чётной стороне
 № 4 — 2-х этажное здание ветлечебницы;
 от Учителей до Боровой следует квартал многоэтажных современных зданий различной высотности
 № 8 — 25-этажный кирпично-монолитный жилой дом постройки 2008 года;
 № 10-22 — пять 9-ти и 10-ти этажные жилые кирпичные дома 90-х годов постройки;
 № 6, 14а, 20 — 12-этажные жилые дома;
 № 18 — 25-этажный кирпично-монолитный жилой дом постройки 2009 года;
 № 22а — 18-ти этажный жилой дом;
 № 24 — 25-этажный кирпично-монолитный жилой дом постройки 2010 года;
 от Боровой до Данилы Зверева расположены три пятиэтажных жилых дома 1963 года постройки (№ 74, 76, 78) и детская областная больница № 1 «Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии» (№ 76а);
 № 82-94 — за Данилы Зверева расположен комплекс из 13-ти трёхэтажных жилых домов из шлакоблока в аварийном состоянии 1958-59 годов постройки. Эти дома сливаются с аналогичными домами, расположенными по улицам Раевского и Ирбитская. На данной территории ведётся строительство первых очередей крупного жилого комплекса «Авангард» из шести многоэтажных домов высотой от 14 до 27 этажей.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
 Остановка общественного транспорта «Горбольница № 7»:
 Автобус — № 28, 48, 58;
 Маршрутное такси — 030, 052, 063.

Ближайшие станции метро 
Действующих станций метро поблизости нет, в отдалённой перспективе в 850 метрах от пересечения с улицей Данилы Зверева планируется строительство станции .

Примечания

Литература

Ссылки 
 ДубльГИС. Интерактивная карта Екатеринбурга

Улицы Екатеринбурга, названные в честь людей